

Persone
 Charlie Heaton (1994) – attore e musicista britannico
 Chris Heaton-Harris, propr. Christopher Heaton-Harris (1967) – politico britannico
 Jennison Heaton (1904-1971) – bobbista e skeletonista statunitense
 John Heaton (1908-1976) – bobbista e skeletonista statunitense
 John Richard Heaton Greenwood, o semplicemente Dick Greenwood (1940) – ex rugbista e allenatore di rugby a 15 britannico
 Patricia Heaton (1958) – attrice, comica e produttrice statunitense, figlia dell'autore
 Paul Heaton (1962) – cantante inglese
 Tom Heaton, propr. Thomas David Heaton (1986) – calciatore inglese, di ruolo portiere
 William John Heaton Greenwood (1972) – ex rugbista a 15 britannico

Altro
 Heaton Park – parco della contea di Grande Manchester, Inghilterra